

Miejscowości w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2
 Siedliszowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno 
 Siedliszowice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Kroczyce